

Lokalizacje

Niemcy 
 Reichling – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech
 Reichling – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech

Osoby 
 Ludwig Reichling – niemiecki polityk